Niemcy:
 Dortmund-Eving – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Eving – dzielnica Dortmundu

Zobacz też:
 Eving